Maggie De Block (°1962),  femme politique belge;
 August De Block (1893-1979), homme politique belge.
 Marc De Block (°Schelderode, ), champion de Belgique de cyclocross 1976 & 1977.